Croll ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Robert Croll (1800–1863), deutscher Landschaftsmaler
 Dan Croll (* 1990), britischer Singer-Songwriter
 Gerhard Croll (1927–2019), deutsch-österreichischer Musikwissenschaftler
 James Croll (1821–1890), schottischer Naturforscher
 Oswald Croll (1560–1609), deutscher Mediziner und Arzneibuchautor
 Tina Croll (* 1943), US-amerikanische Tänzerin und Choreographin

 William Martin Croll (1866–1929), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Croll Building
 Croll Lake
 Croll-Gletscher, Gletscher in den Victory Mountains des ostantarktischen Viktorialands
 Groll
 Kroll
 Krol